Бруно Боцето () е италиански аниматор и карикатурист, сценарист и режисьор, известен най-вече с героя си г-н Роси.

Биография 
Роден е на 3 март 1938 г. в Милано.

Създава първия си анимационен филм през 1958 г. на 20-годишна възраст. Неговият най-известен герой, малък човек на име „синьор Роси“ (г-н Роси), е включен в поредица от анимационни късометражки, както и в три пълнометражни филма: „Г-н Роси търси щастието“ (1975), „Г-н Роси мечтае“ (1977) и „Г-н Роси на почивка“ (1978).

Бруно Боцето е автор и на популярната анимационна сатира „Европа и Италия“, пародираща несъответствията на италианския манталитет с манталитета на други членки на Европейския съюз.

Филмография

Пълнометражни 
 West and Soda (1965)
 Vip – Mio fratello superuomo (1968)
 Il signor Rossi cerca la felicità (1975)
 Allegro non troppo (1976)
 I sogni del Signor Rossi (1977)
 Le vacanze del Signor Rossi (1978)
 Sotto il ristorante cinese (1987)

Късометражни

За него 
 Bruno Bozzetto pubblicitario, Rondolino Gianni, Collana di studi e ricerche sulla pubblicità, Sipra, Torino, 1969.
 Giannalberto Bendazzi, Bruno Bozzetto: animazione primo amore, Milano, I.S.C.A., 1972.
 Renato Candia, Sul filo della matita. Il cinema di Bruno Bozzetto, Venezia, Cinit, 1992.
 Mario Querin (ред.), Bruno Bozzetto, Trento, Centro di documentazione visiva del Servizio attività culturali della Provincia autonoma, 1992.
 Giannalberto Bendazzi e Raffaele De Berti (ред.), La fabbrica dell'animazione. Bruno Bozzetto nell'industria culturale italiana, Milano, Il Castoro, 2003. ISBN 88-8033-257-0.

Външни препратки 

 Официален сайт
 Bruno Bozzetto Channel в YouTube
 

Аниматори
Италиански режисьори
Италиански сценаристи
Италиански филмови продуценти
Родени в Милано